«Дя́дюшка Бак» () — американский телевизионный комедийный сериал, который вышел на ABC в сезоне 2015—2016 годов. Сериал основан на одноимённом кинофильме 1989 года. В центре сюжета афро-ситкома находится веселый, но безответственный парень (Майк Эппс), который нуждается в работе и по счастливому стечению обстоятельств устраивается няней к своим родственникам.

6 июля 2016 года ABC закрыл сериал после одного сезона.

Производство 
В октябре 2014 года ABC объявил о разработке однокамерного ситкома, основанного на одноименном кинофильме 1989 года. Это уже вторая попытка адаптировать фильм для телевидения — первая была в 1990 году, когда одноименный ситком транслировался на CBS в ходе одного короткого сезона. 1 февраля 2015 года заказал съемки пилотного эпизода, написанного Брайаном Брэдли и Стивеном Крэггом, для сезона 2015-16 годов. Позже было объявлено, что персонажи будут афроамериканцами. 3 марта было объявлено, что Майк Эппс будет играть заглавную роль, тогда как Ниа Лонг — жену его брата. 25 марта Джеймс Лесер присоединился к пилоту в роли брата заглавного персонажа.

8 мая 2015 года канал утвердил пилот и заказал съемки первого сезона.

Актёры и персонажи 
 Майк Эппс в роли Бака Рассела
 Ниа Лонг в роли Синди Рассел
 Джеймс Лесер в роли Уилла Рассела
 Иман Бенсон в роли Тии Рассел
 Сайеед Шахайди в роли Майлза Расселла
 Элира Колдуэлл в роли Мэйси Рассел

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы NBC Universal Television
Афро-ситкомы
Телесериалы США, завершённые в 2016 году
Телесериалы-ремейки